Dialgaye Department är ett departement i Burkina Faso.   Det ligger i provinsen Kouritenga Province och regionen Centre-Est, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou.

Omgivningarna runt Dialgaye Department är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Dialgaye Department är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Centre-Est
Kontrollbehov inkommande wikilänkar